NGC 4120 (другие обозначения — UGC 7121, MCG 12-12-1, ZWG 335.4, IRAS12060+6949, PGC 38553) — спиральная галактика в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1793 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4120 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4120 в группу также входят NGC 4034 и NGC 4128.

Примечания 

 

4120
Дракон (созвездие)